Ioannis Kakridis ist der Name folgender Personen:

* Ioannis Kakridis (Philologe) (1901–1992), griechischer Klassischer Philologe
 Ioannis Kakridis (* 1964), deutscher Slawist, siehe Yannis Kakridis